L'édition 2004 du tournoi de tennis US Clay Court se déroule du 12 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Tommy Haas remporte le tournoi en simple en battant en finale Andy Roddick. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, James Blake et Mardy Fish s'imposent en finale face à Rick Leach et Brian MacPhie. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
Tennis aux États-Unis en 2004
Tennis en avril 2004